Gordon Warnecke, est un acteur britannique (1963 -)
Mark Warnecke, est un nageur allemand (1970 -)
Patronyme germanique